Rotta steht für:

 Rotta, Ort in Sachsen-Anhalt
 eine der Crwth ähnliche mittelalterliche Streichleier mit Griffbrett
 eine Pavana (ein Tanz) der Renaissance im Dreiertakt oder ein Teil davon

Rotta ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Rotta (1872–1965), zum Ende des Zweiten Weltkriegs der Apostolische Nuntius in Budapest

 Hans Rotta (1921–2008), deutscher Verleger, Herausgeber, Redakteur und Biologe
 Julius C. Rotta (1912–2005), Ingenieur (Turbulenz-Forscher)
 Linde Rotta (* 1937), deutsche Schriftstellerin
 Rudy Rotta (1950–2017), italienischer Blues-Gitarrist

Siehe auch:
 Rota